est un genre éteint de dinosaures théropodes Megaraptoridae de la  du Crétacé supérieur (Maastrichtien) de Santa Cruz, en Argentine. Le genre contient une seule espèce, , connue par un squelette incomplet et désarticulé. Maip pourrait représenter le plus grand Megaraptoridae connu en Amérique du Sud, et peut-être même dans le monde.

Découverte et dénomination 

Le spécimen holotype de Maip, MPM 21545, a été découvert par Alexis Rolando dans la ferme La Anita, à 30 kilomètres (19 mi) à l'ouest d'El Calafate, province de Santa Cruz, Argentine, en 2019. Le matériel fossile connu se compose de l'axis, de plusieurs vertèbres dorsales et caudales, de côtes cervicales et dorsales, de gastralia, d'un coracoïde gauche, d'une omoplate fragmentaire, d'un pubis droit partiel et d'un métatarse partiel. Certains de ces os ont été décrits en 2019 par Novas  Le spécimen a été trouvé désarticulé mais en association sur une surface de 15 m. Le spécimen holotype comprend certains ossements jusqu'alors inconnus chez d'autres Megaraptoridae. Bien que fragmentaire, il représente l'un des squelettes de Megaraptoridae les plus complets connus.

Maip a été annoncé pour la première fois dans une prépublication de Research Square en 2021. Cependant, comme l'article ne répondait pas aux exigences nécessaires, le taxon a été considéré comme portant un nom informel. En 2022, le matériel fossile a été décrit de manière valide comme appartenant à un nouveau genre et à une nouvelle espèce de Megaraptoridae par Rolando  Le nom générique, « Maip », fait référence à un être malveillant dans la mythologie Aonikenk qui est « l'ombre de la mort » qui « tue avec un vent froid ». Le nom spécifique, « macrothorax », est dérivé du grec « makrós », qui signifie « long », et du latin « thorax », qui signifie « poitrine », en référence à sa grande cavité thoracique.

Description 

On estime que Maip mesurait environ 9 à 10 mètres de long à l'âge adulte. En tant que tel, il pourrait être le plus grand Megaraptoridae actuellement connu. Les membres de la famille des Megaraptoridae ont augmenté leur longueur après l'extinction des Carcharodontosauridae dans l'hémisphère sud au début du Crétacé supérieur. On suppose que l'absence de ces grands prédateurs a permis à d'autres Theropoda de se diversifier et de remplir la niche vide. Les Megaraptoridae, en plus des Abelisauridae et des Unenlagiidae, sont alors devenus les principaux prédateurs de leurs écosystèmes. Une analyse des Megaraptoridae connus montre que les membres du clade en Asie, en Amérique du Sud et en Australie mesuraient de 4 à 4,5 mètres de long au Barremien - Aptien, après quoi les formes de l'Aptien et du Turonien inférieur ont atteint 4,5 à 6 mètres en Australie et en Amérique du Sud. Les Megaraptoridae du Turonien - Coniacien, uniquement connus en Amérique du Sud, étaient plus grands, avec une longueur de 6-7 mètres, et les formes finales du Santonien - Maastrichtien étaient encore plus grandes, avec 7-10 mètres.

Les traces sur les côtes préservées ont été interprétées par les auteurs comme étant des points d'attache pour des ligaments. Ils en ont déduit que Maip aurait eu un système respiratoire comparable à celui des oiseaux modernes, plutôt qu'à celui d'autres reptiles existants, comme les crocodiliens.

Classification 

Dans leurs analyses phylogénétiques, Rolando  (2022) ont retrouvé Maip comme un Megaraptoridae dérivé dans une polytomie avec d'autres Megaraptoridae argentins. Ils ont également noté la présence de deux clades distincts : un clade plus inclusif, comprenant tous les Megaraptoridae sauf Fukuiraptor et Australovenator, (montré ci-dessous comme "Clade A"), et un clade plus exclusif de Megaraptoridae plus grands, entièrement sud-américains (montré ci-dessous comme "Clade B"). Comme les analyses précédentes par d'autres auteurs, les Megaraptora sont inclus dans les Coelurosauria, comme le taxon frère de Tyrannosauroidea. Le cladogramme ci-dessous montre les résultats des analyses phylogénétiques de Rolando  sur les Megaraptora.

Paléoécologie 
Maip est connu de la formation Chorrillo datée du Maastrichtien dans le sud de l'Argentine. D'autres dinosaures nommés connus de la formation incluent Isasicursor, un Ornithopoda Elasmaria, et Nullotitan, un sauropode Titanosauria. Des restes indéterminés appartenant à des Ankylosauria, des Euiguanodontia, des Hadrosauridae, des Noasauridae et des Unenlagiidae ont également été récupérés de la formation. Des fossiles indéterminés d'Anura, de poissons, de mammifères, de mosasaures, de serpents, de tortues et de gastéropodes sont également connus. Du matériel fossile très fragmentaire, comprenant des dents et un centrum dorsal, a été classé comme ayant des affinités avec les Megaraptoridae, mais il est trop fragmentaire pour être attribué à Maip ou à tout autre taxon.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie en Argentine